Bzowski:

 Baltazar Bzowski
 Abraham Bzowski
 Stanisław Bzowski (Aleksander Kostka-Napierski)
 Kazimierz Janota-Bzowski
 Władysław Roman Janota Bzowski